Алиса е женско име. Англоезичната му форма е Alice (произнася се Е́лис).
Алиса може да се отнася до:

Алиса 
 Алиса – статия за името
 Алиса – героиня на Луис Карол („Алиса в Страната на чудесата“ и „Алиса в Огледалния свят“).
 Алиса – руска рок-група.
 Алиса Селезньова — персонаж от книгите на Кир Буличов.
 Алиса Селезньова – алея в Москва, посветена на литературната героиня
 Алиса – картина на италианския художник Амедео Модиляни, създадена през 1918 г.

Alice 
 A.L.I.C.E.
 Alice (албум) — музикален албум на Том Уейтс
 Alice (език за програмиране)